Csehország
 Černá Hora, település a Blanskói járásban
 Černá Hora, Bělá nad Radbuzou településrésze a Domažlicei járásban
 Černá Hora, Dymokury településrésze a Nymburki járásban
 Černá Hora, Janské Lázně településrésze a Trutnovi járásban